Wieniawa (Lublin), stadsdeel in Lublin
 Wieniawa (gemeente)
 Wieniawa (Mazovië)
 Wieniawa (clan)